Bonneterre peut faire référence à :
 Bonneterre, ancien fief, devenu quartier de Villeurbanne. Il a donné son nom à :
 le parc Bonneterre, ancien parc de Villeurbanne ;
 l'hippodrome Bonneterre, ancien hippodrome de Villeurbanne ;
 la rue Bonneterre, rue de Villeurbanne ;
 le lac Bonneterre, au Québec ;
 Bonneterre, marque agro-alimentaire française de produits biologiques.